Szviszlacs (Сьвiслач, oroszul Свислочь) két település és két folyó elnevezése Fehéroroszországban:

Szviszlacs (Hrodnai terület) – város és járási székhely a Hrodnai területen. 
Szviszlacs (Minszki terület) – városi jellegű település a Minszki terület Puhavicsi járásában. 
Szviszlacs-folyó (Bjarezina) – a Bjarezina jobb oldali mellékfolyója. 
Szviszlacs-folyó (Nyeman) – a Nyeman bal oldali mellékfolyója.